Lac Toussaint peut se référer à:

Toponymes

Lac Toussaint (réservoir Gouin), lac faisant partie du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec.
Lac Toussaint, lac de la région administrative de Lanaudière, au Québec.
Lac Toussaint, lac de la région administrative de Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac Toussaint, lac de la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec.